Borgmeier ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Borgmeier (1920–2006), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Rainer Borgmeier (* 1966), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Borchmeyer